Genie (strijdmachtonderdeel)
 specifiek: het Wapen der Genie (KNIL) in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger